|-
| 89001 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89002 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89003 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89004 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89005 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89006 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89007 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89008 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89009 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89010 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89011 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89012 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89013 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89014 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89015 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89016 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89017 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89018 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89019 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89020 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89021 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89022 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89023 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89024 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89025 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89026 - || || 15 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89027 - || || 15 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89028 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89029 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89030 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89031 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89032 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89033 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89034 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89035 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89036 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89037 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89038 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89039 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89040 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89041 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89042 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89043 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89044 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89045 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89046 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89047 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89048 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89049 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89050 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89051 - || || 15 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89052 - || || 15 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89053 - || || 15 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89054 - || || 15 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89055 - || || 12 d'octubre, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 89056 - || || 12 d'octubre, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 89057 - || || 12 d'octubre, 2001 || Bergisch Gladbach || W. Bickel
|-
| 89058 - || || 8 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 89059 - || || 10 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 89060 - || || 12 d'octubre, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 89061 - || || 13 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 89062 - || || 13 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 89063 - || || 10 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 89064 - || || 10 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 89065 - || || 10 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 89066 - || || 10 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 89067 - || || 10 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 89068 - || || 10 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 89069 - || || 10 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 89070 - || || 10 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 89071 - || || 10 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 89072 - || || 10 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 89073 - || || 10 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 89074 - || || 15 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 89075 - || || 10 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 89076 - || || 10 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 89077 - || || 12 d'octubre, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 89078 - || || 11 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 89079 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89080 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89081 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89082 - || || 15 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89083 - || || 15 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89084 - || || 15 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 89085 - || || 13 d'octubre, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 89086 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89087 - || || 15 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89088 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89089 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89090 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89091 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89092 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89093 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89094 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89095 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89096 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89097 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89098 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89099 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89100 - || || 15 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
9